El vocablo reserva puede referirse, en esta enciclopedia:

a la guarda y custodia;
a la excepción de una ley común;
a la prevención o cautela para no descubrir lo que se piensa;
a la reserva mental, una alternativa moralmente aceptable a la mentira; jurídicamente, se considera un vicio de la voluntad;
al recelo o desconfianza;
a la fuerza de reserva o reserva militar, la parte de las fuerzas armadas que ha terminado su servicio activo, pero que puede ser movilizada, o el conjunto de tropas dispuestas para el combate, que no intervienen en él mientras no son necesarias;
a un reservista, el militar que sirve en la reserva;
a una reserva india o reserva indígena, el territorio sujeto a un régimen especial en el que vive confinada una comunidad autóctona de dicho lugar;
en el deporte, a un reserva, el jugador que no figura en la alineación titular de su equipo, y que puede actuar en sustitución de otro;
a la reserva, el ritual solemne con el que se reserva el Santísimo Sacramento;
a la reserva de habitaciones o localidades, una reservación.

Conservación de la naturaleza 
a la reserva natural
en Estados Unidos, a la reserva nacional; 
a la reserva de la biosfera;

Recursos naturales 
a la reserva, un concepto relativo a los recursos naturales, especialmente los no renovables (minerales energéticos, metálicos, etcétera):
a las reservas estratégicas de petróleo;
a las reservas de crudo;
a las reservas de carbón;
a las reservas de gas natural;
a las reservas de uranio;
a las reservas de litio;
a las reservas de deuterio;
a las reservas de coltán;
reservas de hierro
reservas de cobre
reservas de estaño
reservas de aluminio
reservas de oro
reservas de plata
reservas de platino

Enología
vino reserva, vino o licor que tiene una crianza mínima de tres años en envase de roble o en botella;
Gran reserva (vino) (vino gran reserva)

Derecho
Reserva (declaración), declaración que hace el juez de que la resolución que dicta no perjudicará algún derecho, el cual deja a salvo para que se ejercite en otro juicio o de diverso modo.
Reserva (obligación), obligación impuesta por la ley al viudo que se vuelve a casar o tiene un hijo natural reconocido, y también al ascendiente por título sucesorio, en circunstancias determinadas, de reservar ciertos bienes para transmitirlos, en su tiempo y caso, a ciertas personas.<refAcepción 12</ref>

Concepto financiero y monetario
Reserva (contabilidad)
Moneda de reserva
Reserva internacional
Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve System, informalmente FED)

Concepto informático 
Protocolo de reserva de recursos (RSVP, Resource Reservation Protocol), protocolo de la capa de transporte diseñado para reservar recursos de una red bajo la arquitectura de servicios integrados.

Topónimos 
Reserva (Paraná), municipio brasileño del estado de Paraná.
Reserva do Cabaçal, municipio brasileño del estado de Mato Grosso.
Reserva do Iguaçu, un municipio brasileño del Estado de Paraná.
Reserva (Buenos Aires), un municipio argentino de la Provincia de Buenos Aires.

Referencias